NSW steht für:
 National Single Window, ein zentrales Meldesystem für Seeschiffsverkehr in der Europäischen Union
 Nebelscheinwerfer beim Straßenfahrzeug
 Neunkirchner Schraubenwerke, ehemaliges Unternehmen in Neunkirchen, Österreich
 New South Wales, ein Bundesstaat in Australien (Regionalcode nach ISO 3166-2) 
 Nichtselbsttätige Waage
 Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet, im offiziellen Sprachgebrauch der DDR
 Nikitina-Solokowa-Wolkowa, ein russisches Maschinengewehr, siehe NSW (Maschinengewehr)
 Nintendo Switch, Spielkonsole
 Norddeutsche Seekabelwerke, ein Unternehmen in Nordenham
 Nordschwarzwald, eine Region in Baden-Württemberg
 Normspaltweite, Maß für entzündliche Gase
 Norwegian Air Sweden, schwedische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

nsw steht für:
 Navut (ISO-639-3-Code), eine der West-Santo-Sprachen auf Espiritu Santo, Vanuatu

Abkürzung